Mandalay, cidade da Birmânia
Mandalay (divisão)
Mandalay Bay Resort and Casino

Veja também
Manderlay

Desambiguação